Caja bezeichnet:

 Sparkasse in Spanien, siehe Liste der Sparkassen in Spanien
 Caja Mágica, Sportkomplex in Madrid, Spanien
 Caja Rural-Seguros RGA, ein spanisches Radsportteam
 afro-karibische Handtrommel, ähnlich einer Tambora
 im Spanischen den Korpus, etwa einer Gitarre, siehe Akustische Gitarre#Flamencogitarre
 den offiziellen Dateimanager von MATE Desktop Environment
 Caja (Vorname), weiblicher Vorname

Caja oder Cajá ist der Familienname folgender Personen:
 Renato Cajá (* 1984), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Caia
 Kaja
 Kaya